Реджепбай Реджепов (; род. 23 февраля 1992 года, Туркменистан) — туркменский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории до 81 кг. Призёр чемпионатов мира и Азии. Заслуженный мастер спорта Туркменистана.

Является сотрудником Государственной миграционной службы Туркменистана.

Биография 
Родился в семье заслуженного тренера Туркменистана Момина Реджепова. Начинал заниматься тяжелой атлетикой в этрапе Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Туркменистана.

На чемпионате мира 2017 в США, туркменский спортсмен, в весовой категории до 81 кг, завоевал серебряную медаль по сумме двух упражнений.

В апреле 2021 года на чемпионате Азии в Ташкенте, в весовой категории до 89 кг, Реджепбай занял итоговое третье место с результатом 341 килограмм и стал бронзовым призёром чемпионата Азии.

Личный наставник Реджепова — главный тренер национальной сборной Туркменистана Артур Эмирян.

На чемпионате мира 2022 года в Боготе, в Колумбии в категории до 81 кг завоевал серебряную медаль по сумме двух упражнений с результатом 366 кг, также в его копилке малая золотая медаль в толчке и малая серебряная медаль в рывке.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Реджепов на сайте IWF

Тяжелоатлеты Туркменистана